

Anno 
 290 o 290 a.C.

Codici 
 290 (astronomia) – Codice che designa il Vatican Advanced Technology Telescope (VATT) del Vatican Observatory Research Group, sul Monte Graham, in Arizona

Matematica 
 290 – numero